Sokolovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Sokolovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Karnobat, 
 Sokolovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Baltjik,